

Codici 
 NEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lakefront, New Orleans, Stati Uniti
 new – codice ISO 639-3 della lingua newari

Musica 
 New – singolo dei No Doubt del 1999
 New – album di Paul McCartney del 2013
 New – singolo di Paul McCartney del 2013
 New – singolo di Daya del 2017